16-я церемония вручения наград премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа за 2009 год. Лауреаты в пятнадцати категориях (шесть кинематографических и девять телевизионных) были объявлены 23 января 2010 года. В седьмой раз была удостоена наградой Джулианна Маргулис
за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Хорошая жена».

Лауреаты и номинанты

Игровое кино

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино

Телесериалы

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

Лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах

Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф

См. также 
 Оскар 2010 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Золотой глобус 2010 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2010 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Сатурн (кинопремия, 2010) (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 Золотая малина 2010 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
Кинопремии 2010 года
Телевизионные премии 2010 года